Иван Авдеевич Бражкин (род. 25 июля 1985, Ростов-на-Дону) — российский художник.

Биография 

Первая, совместная с отцом, художественная работа Ивана Бражкина состоялась в цюрихском «Кабаре Вольтер».

Персональные выставки 
 2012 — «Центр протестных инициатив». В рамках кураторского проекта Арсения Жиляева «Красная новь». ЦТИ ПRОЕКТ_FАБRИКА, Москва.
 2011 — «OLD SCHOOL» (совм. с Давидом Тер-Оганьяном). Галерея «Черемушки», Москва.
 2008 — «Наложения» (совм. с Анастасией Потемкиной). Галерея «Рефлекс», Культурный Центр АРТСТРЕЛКА, Москва.
 2006 — «Складки материи, или Грани разумного», Галерея «Рефлекс», Культурный Центр АРТСТРЕЛКА, Москва.
 2006 — «Тексты», Галерея «Витрина», Культурный Центр АРТСТРЕЛКА, Москва.
 2005 — «Землячество», Галерея «Франция», Москва.
 2005 — «Солдатик», Галерея «Витринка», Культурный Центр АРТСТРЕЛКА, Москва.
 2002 — «CD-Party» (совм. с Авдеем Тер-Оганьяном, Давидом Тер-Оганьяном), Кабаре «Вольтер», Цюрих.

 Избранные групповые выставки 
 2012 — «Шоссе Энтузиастов». Дворец Каза деи Тре Очи, Венеция.
 2012 — «Тишина — это смерть». «Artplay», Москва.
 2012 — «Angry Birds». Музей современного искусства, Варшава.
 2012 — «Президиум ложных калькуляций». Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей, МоскваНовоженова А. Заседания паразитов  // artchronika.ru. — 2012. — 6 марта..
 2011 — «Свобода выбора», Пrоект_Fабrика, Москва.
 2011 — «Вкл. Выкл.», «Артхаус», Москва.
 2011 — «Медиа Удар», «Artplay», Москва.
 2011 — «Нужное искусство». Парк Горького, МоскваДымшиц Д. В парке Горького открылась выставка «Нужное искусство»  // The Village. — 2011. — 26 сентября..
 2011 — «Учебная тревога». Knoll Galerie, Viennafair, Вена.
 2010 — «Проверка на прочность». XL-галерея, в рамках биеннале «Стой! Кто идёт?», «Винзавод», Москва.
 2010 — «Концептуализм: здесь и там». Южно-российская биеннале современного искусства. МСИИД, Ростов-на-ДонуПервая Южно-Российская биеннале современного искусства. Каталог. — Ростов-на-Дону: Омега-принт, 2010. — С. 158. — ISBN 978-5-91575-029-5..
 
 2007 — «14 групповых фотографий». Галерея «Reflex», АртСтрелка, Москва.
 2006 — «8=8». L-галерея, МоскваПыркина Д. Поэтом можешь ты не…  // Художественный журнал. — 2006. — № 63..
 

 Цитаты 
 «… я сомневаюсь, что Бражкин — это и есть „активистское искусство“. В его работах очевидна дистанция, несовпадение между протестующим и художником, он внимательно смотрит на митинг из некоего политически необитаемого места, и работы его вряд ли могли бы иметь прямое активистское применение. Протестующий мегафон в галерее „Жир“ выглядит так же, как писсуар Дюшана в Центре Помпиду. Его не хочется использовать по назначению» — Алексей Цветков-мл, 2011''.

Семья

Примечания

Ссылки 
 Портфолио Ивана Бражкина на сайте фонда «Виктория — искусство быть современным»
 Иван Бражкин на сайте проекта «Вкл/Выкл»
 Иван Бражкин на сайте www.timeout.ru
 Блог Ивана Бражкина в Живом Журнале
 Иван Бражкин в Instagram

Современные художники России